Velika nagrada Kitajske 2013 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 14. aprila 2013 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Kimi Raikkonen, Lotus-Renault, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:35,793
| 1:35,078
| 1:34,484
| 1
|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:37,046
| 1:35,659
| 1:34,761
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:36,253
| 1:35,148
| 1:34,788
| 3
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:35,959
| 1:35,537
| 1:34,861
| 4
|-
! 5
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:35,972
| 1:35,403
| 1:34,933
| 5
|-
! 6
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:36,929
| 1:36,065
| 1:35,364
| 6
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:36,993
| 1:36,258
| 1:35,998
| 7
|-
! 8
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:36,667
| 1:35,784
| 2:05,673
| 8
|-
! 9
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:36,537
| 1:35,343
| brez časa
| 9
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:36,985
| 1:36,261
| brez časa
| 10
|-
! 11
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:37,478
| 1:36,287
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:36,952
| 1:36,314
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:37,349
| 1:36,405
|
| 13
|-
! EX
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:36,148
| 1:36,679
|
| B
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:37,281
| 1:37,139
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:37,508
| 1:37,199
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:37,769
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:37,990
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:38,780
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:39,537
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:39,614
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:39,660
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| 1:36:26,945
| 3
| align="center" |  25
|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 56
| +10,168
| 2
| align="center" | 18
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| +12,322
|  1
| align="center" |  15
|-
! 4
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +12,525
| 9 
| align="center" |  12
|-
! 5
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +35,285
| 8
| align="center" | 10
|-
! 6
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +40,827
| 5
| align="center" | 8
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +42,691
| 7
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 56
| +51,084
| 11
| align="center" | 4
|-
! 9
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 56
| +53,423
| 6
| align="center" | 2
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 56
| +56,598
| 10
| align="center" | 1
|-
! 11
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 56
| +63,860
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +72,604
| 15
|
|-
! 13
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 56
| +93,861
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 56
| +95,453
| 14
|
|-
! 15
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 17
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 18
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 21
| Vzmetenje
| 4
|
|-
! Ods
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 15
| Odpadlo kolo
| B
|
|-
! Ods
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 5
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 4
| Trčenje
| 17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013